Виртуальность:

 Виртуальность — объекты, субъекты, категории, отношения, действия и пр, сымитированные при помощи других